Вале́рій Євге́нович Іваню́к (  — ) — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1968 року в Софіївці (Софіївський район, Дніпропетровська область). Мешканець міста Кривий Ріг; працював у правоохоронних органах, юристом в ЖЕКу.

Учасник російсько-української війни в 2014—2015 роках. Старшина, головний сержант 3-го мотострілецького взводу 9-ї роти 93-ї бригади. Навесні 2015-го його підрозділ відбив кілька танкових атак терористів біля Пісків. Опорний пункт під його орудою витримав 28 прямих попадань із танка. Іванюк був поранений, але не покинув свій взвод; живими й без поранень тоді було дванадцать з 31 вояка.

Помер наприкінці серпня 2018 року.

Похований 31 серпня 2018-го в смт Софіївка.

Нагороди та вшанування 
 указом Президента України № 310/2016 від 23 липня 2016 року «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкового виконання військового обов'язку» — нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни»
 недержавна нагорода «За вірність присязі» (14.10.2015)
 нагрудний знак «За заслуги перед містом» III ступеню (Кривий Ріг, червень 2016).

Примітки

Джерела 
 https://www.0564.ua/news/1267370/mer-i-komandir-batalona-krivbass-vrucili-nagrady-bojcam-i-policejskim-sluzivsim-v-zone-ato-foto 
 https://www.0564.ua/news/995328/krivorozane-vrucili-pocetnye-nagrady-krivorozskim-zasitnikam-bojcam-ato-volonteram-medikam-kapellanam-foto 

Уродженці Софіївки (Софіївський район)
Померли у Кривому Розі